Дженніфер Капріаті була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Патті Шнідер

Іва Майолі виграла титул, у фіналі перемігши Патті Шнідер з рахунком 7–6(7–5), 6–4. Це був 8-й титул Майолі за кар'єру та її єдиний того року.

Сіяні гравчині 
Тенісистки до дев'ятої сіяної виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Family Circle Cup
2002